Helm (bloem), een deel van de bloem dat dient om het inwendige ervan te beschermen
 Helm (gras), een grassoort
 Helm (hoofddeksel), een hoofddeksel
 Bromfietshelm
 Fietshelm
 Motorhelm
 Racehelm
 Schaatshelm
 Snorfietshelm
 Veiligheidshelm
 Helm (volksgeloof), geboortevlies dat in het volksgeloof onder andere leidt tot geluk
 Torenhelm, bekroning van een toren

Personen en personages:
 Brigitte Helm, Duits actrice
 Levon Helm, Amerikaans drummer
 Helm Hamerhand, een figuur uit de boeken van de Engelse schrijver J.R.R. Tolkien